Bârsănescu, Bîrsănescu:
 Ștefan Bârsănescu (1895, Viperești, Buzău  1984, Iași), un academician
 Corneliu Bârsănescu (1934, Constanța  2007, Constanța), un antrenor român de kaiac-canoe

Vezi și 
 Bârsa (dezambiguizare)
 Bârsănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești